Die China Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. September 2004 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die BCR Open Romania in Bukarest sowie die International Tennis Championships in Delray Beach ausgetragen, die wie die das Turnier in Peking zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Bei der ersten Ausgabe seit 1997 schieden die ersten vier Gesetzten schon vor dem Halbfinale aus. Der Setzlistefünfte Marat Safin gab auf seinem Weg zu Titel keinen Satz ab. Im Finale schlug er seinen Landsmann Michail Juschny und gewann damit seinen ersten Titel des Jahres sowie den 12. Titel seiner Karriere.
Sieger im Doppel wurden die US-Amerikaner Justin Gimelstob und Graydon Oliver, die zunächst das Endspiel ohne Satzverlust erreichten und dort die Paarung Alex Bogomolov junior und Taylor Dent in drei Sätzen schlugen. In dieser Konstellation war es der erste Titel der beiden. Für Gimelstob war es der 11., für Oliver der 2. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Peking